51. længdegrad kan henvise til:

 51. vestlige længdekreds
 51. østlige længdekreds